Korana – fiume della Croazia e Bosnia ed Erzegovina
Lingua korana – lingua estinta un tempo parlata nell'Africa sudoccidentale